ФК «Болонья» в сезоні 1942—1943 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Італії

Товариські матчі

Посилання 
 
 

1942–1943
Болонья